Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2004, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 18 au .

Marat Safin remporte le simple messieurs. En finale, il bat David Nalbandian, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Knowles et Daniel Nestor.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Madrid
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Madrid
ATP 2004
Sport en Espagne en 2004
Madrid